Джу́ри — фамилия и топоним:
  — подокруг в округе Маулвибазар области Силхет, Бангладеш.
 Джури — город в Бангладеш, центр одноимённого подокруга. 
 Джури, Аделина Антоновна (1872—1963) — артистка балета и педагог, солистка Большого театра, супруга купца и мецената Александра Карзинкина.